Heinrich Wideburg ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Wideburg (Theologe, 1587) (1587–1648), deutscher lutherischer Theologe und Mathematiker
 Heinrich Wideburg (Theologe, 1641) (1641–1696), deutscher lutherischer Theologe und Philosoph